Plaatsen
 Maljoetina (Koersk) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Maljoetina (Perm) - dorp in de Russische kraj Perm

 Personen
 Biba Lvovna Maljoetina (1906-?) - Russische actrice van Leningrad-theaters
 Ljoedmila Petrovna Maljoetina (1975) - Russische actrice, pedagogue, yoga-instructeur